Belorgey ist der Familienname folgender Personen:

 Godefroid Bélorgey (1880–1964), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Trappist, Abt und Autor
 Jean-Michel Belorgey (* 1944), französischer Politiker
 Vincent Belorgey alias Kavinsky (* 1975), französischer Musiker und DJ